Il doppio del Queen's Club Championships 1970 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Owen Davidson e Dennis Ralston erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Tom Okker e Marty Riessen hanno battuto in finale Arthur Ashe e Charlie Pasarell 6–4, 6–4.

Teste di serie

 John Newcombe /  Tony Roche (quarti di finale)
 Rod Laver /  Frew McMillan (quarti di finale)
 Bob Lutz /  Stan Smith (semifinali)
 Arthur Ashe /  Charlie Pasarell (finale)

 Cliff Drysdale /  Roger Taylor (quarti di finale) 
 Sergej Lichačëv /  Alex Metreveli (quarti di finale) 
 Tom Okker /  Marty Riessen (Campioni) 
 Bill Bowrey /  Larry Davidson (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Queen's Club Championships 1970